Harun Tekin désigne les personnalités suivantes : 
 Harun Tekin (1989-), gardien de but turc de football ;
 Harun Tekin (1977-), musicien membre du groupe turc Mor ve Ötesi.